Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2010 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Serena Williams (prvakinja)
 Dinara Safina (četrti krog)
 Svetlana Kuznecova (četrti krog)
 Caroline Wozniacki (četrti krog)
 Jelena Dementjeva (drugi krog)
 Venus Williams (četrtfinale)
 Viktorija Azarenka (četrtfinale)
 Jelena Janković (tretji krog)
 Vera Zvonarjova (četrti krog)
 Agnieszka Radwańska (tretji krog)
 Marion Bartoli (tretji krog)
 Flavia Pennetta (drugi krog)
 Samantha Stosur (četrti krog)
 Marija Šarapova (prvi krog)
 Kim Clijsters (tretji krog)
 Li Na ''(polfinale)

<ol start="17">
 Francesca Schiavone ''(četrti krog)
 Virginie Razzano ''(prvi krog)
 Nadja Petrova ''(četrtfinale)
 Ana Ivanović ''(drugi krog)
 Sabine Lisicki ''(drugi krog)
 Daniela Hantuchová ''(tretji krog)
 Dominika Cibulková ''(prvi krog)
 María José Martínez Sánchez ''(drugi krog)
 Anabel Medina Garrigues ''(prvi krog)
 Aravane Rezaï ''(drugi krog)
 Alisa Klejbanova ''(tretji krog)
 Jelena Vesnina ''(prvi krog)
 Shahar Pe'er ''(tretji krog)
 Kateryna Bondarenko ''(drugi krog)
 Alyona Bondarenko ''(četrti krog)
 Carla Suárez Navarro ''(tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Prvi del

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= J Janković
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Niculescu
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= P Mayr
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= K O'Brien
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Y Fedak
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= P Hercog
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= K Wörle
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=31
| RD1-team08= A Bondarenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=24
| RD1-team09=

8. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=14
| RD1-team01= M Šarapova
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Kirilenko
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=6
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Y Meusburger
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= T Bacsinszky
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=2
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A-L Grönefeld
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= R Vinci
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= V King
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= D Cibulková
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=30
| RD1-team09= K Bondarenko
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= IR Olaru
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=66
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= P Parmentier
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= E Baltacha
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=7
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Viri 
 

Ženske posamično
2010